Bernard Williams (filosoof)
 Bernard Williams (atleet)
 Bernard Williams (producent)